Marathon kan syfta på:

 Marathon (datorspel) – ett datorspel av typen first-person shooter
 Marathon (låt) – en låt från 1985 av den kanadensiska progressive rock-bandet Rush
 Marathon Oil Corporation – ett internationellt olje- och naturgasföretag
 Slaget vid Marathon – ett slag år 490 f.Kr. vid byn Marathon i Attika i Grekland
 4356 Marathon − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Grekland 

 Dimos Marathon – kommun, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Marathon – kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,

Kanada 

 Marathon, Ontario  ort,

USA 

 Marathon, Florida, ort, Monroe County, 
 Florida Keys Marathon International Airport, flygplats, 
 Marathon, Iowa, ort, Buena Vista County, 
 Marathon, New York, ort, Cortland County, 
 Marathon, Wisconsin, ort, Marathon County, 
 Marathon, Texas, ort, Brewster County,

Se även
 Marathon County – ett administrativt område i Wisconsin i USA

Se även
 Maraton (olika betydelser)